Vang Tao (1957), kínai kézilabdázó
 Vang Tao (1967), kínai asztaliteniszező
 Vang Tao (1967), kínai labdarúgó
 Vang Tao (1970), kínai labdarúgó
 Vang Tao (1987), kínai labdarúgó
 Vang Tao (1982), kínai sportlövő
 Vang Tao (1962), kínai archeológus
 Vang Tao, 19. századi kínai író, újságíró, fordító